Джа́лу, или Джало () — группа оазисов в Ливийской пустыне на северо-востоке Ливии, в исторической области Киренаика. Ранее входил в муниципалитет Адждабия (Киренаика), с 2007 года, согласно новому делению входит в муниципалитет Эль-Ваха.

Расположен на северном краю Ливийской пустыни, к северо-западу от Большого Песчаного моря и в 250 км к юго-востоку от залива Сидра (Большой Сирт).

Население 4,5 тыс. чел. (1980), в основном берберы. Основные населённые пункты — Ауджила, Амаль, Нафура, Эль-Эрг, Эль-Лебба, Джалу. Только в Ауджиле сохранился берберский язык ауджила, на котором говорит старшее поколение. В остальных селениях говорят только по-арабски.

Благодаря своему расположению и наличию воды Джалу имел важное стратегическое значение во время Северо-Африканской кампании (Вторая мировая война), несколько раз переходя то к британским, то к итало-германским войскам.

Оазис Джалу считался одной из наиболее удобных точек для наблюдения за солнечным затмением 2006 года.

Примечания 

Оазисы Ливии